Trifunović ist der Nachname folgender Personen:

 Bogdan Trifunović (1933–2007), jugoslawischer Politiker und Diplomat
 Lavrentije Trifunović (1935–2022), jugoslawischer bzw. serbischer orthodoxer Bischof
 Miloš Trifunović (1871–1957), jugoslawischer Politiker
 Petar Trifunović (1910–1980), jugoslawischer Schachspieler
 Tanja Stupar Trifunović (* 1977), bosnische Autorin und Dichterin